Houstonia est un genre de plante
 Houstonia est une ville américaine
 Houstonia est un ancien township